Вулиця Всеволода Нестайка — вулиця в Бердичеві
 Вулиця Всеволода Нестайка — вулиця в Дніпрі
 Вулиця Всеволода Нестайка — вулиця в Ізмаїлі.
 Вулиця Всеволода Нестайка — вулиця в Києві
 Вулиця Всеволода Нестайка — вулиця в Люботині

Вулиці, названі на честь людей